Un apaisement est la réduction d'une valeur. Plus précisément, il peut s'agir d'une valeur émotionnelle, morale, douloureuse ou encore routière.

Arts 
 Apaisement (titre original : The Peacemaker), une nouvelle de Gardner R. Dozois, parue en .

Émotion 
Un apaisement émotionnel se caractérise par le niveau de neutralité du regard qui se développe et se stabilise (signe de rejet intempestif temporaire d'un évènement troublant et non souhaité).

Mentalité 

L'apaisement sentimental est la diminution et donc rejet d'idées ressentis présentés sous la forme de la colère, peur, tristesse ou mélangé.

Douleur 

L'apaisement de la douleur se fait au moyen de la sédation.

Circulation 

L'apaisement de la circulation est la diminution du flux et sa régulation sur une route ou un secteur précis.

Politique 
La politique d'apaisement, en relations internationales, vise à éviter la guerre en faisant des concessions à l'ennemi potentiel.

Articles connexes 
 Régulation
 Émotion
 Sentiment
 Circulation routière
 Stress

Notes et références